Maksim Romanovitch Kouznetsov - en russe : , et en anglais :  (né le  à Pavlodar en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel de hockey sur glace Kazakho-russe.

Carrière 
Choisi à la draft 1995 en  par les Red Wings de Détroit, il commença sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2000 avec la franchise du Michigan après avoir débuté dans le championnat russe au Dynamo Moscou puis dans la Ligue américaine de hockey aux Red Wings de l'Adirondack.

Il jouera à Détroit jusqu'en 2002 avant de partir en cours d'année aux Kings de Los Angeles. Il marqua 10 points en 136 matchs de LNH.

En 2004, il revient en Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 9|| 1|| 1|| 2|| 22||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997 || Dinamo Moscou || Superliga || 23|| 0|| 2|| 2|| 16||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997|| Red Wings de l'Adirondack || LAH || 2|| 0|| 1|| 1|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1997-1998|| Red Wings de l'Adirondack || LAH|| 51|| 5|| 5|| 10|| 43|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|1998-1999|| Red Wings de l'Adirondack || LAH|| 60|| 0|| 4|| 4|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1999-2000|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 47|| 2|| 9|| 11|| 36||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2000-2001|| Red Wings de Détroit || LNH|| 25|| 1|| 2|| 3|| 23||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2001-2002|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2001-2002|| Red Wings de Détroit || LNH|| 39|| 1|| 2|| 3|| 40||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003|| Red Wings de Détroit || LNH|| 53|| 0|| 3|| 3|| 54||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003|| Kings de Los Angeles || LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 39|| 2|| 8|| 10|| 57|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2003-2004|| Kings de Los Angeles || LNH|| 16|| 0|| 1|| 1|| 20||    ||    ||    ||    ||    
|-
|rowspan=2|2004-2005 || Dinamo Moscou || Superliga || 10|| 0|| 0|| 0|| 24||    ||    ||    ||    ||    
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 34|| 4|| 5|| 9|| 72||    ||    ||    ||    ||    
|-
|rowspan=2|2005-2006 || Avangard Omsk || Superliga || 6|| 0|| 1|| 1|| 6||    ||    ||    ||    ||    
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 15|| 1|| 0|| 1|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2006-2007 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 16|| 0|| 1|| 1|| 12||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008 || Vitiaz Tchekhov || Superliga || 31|| 2|| 1|| 3|| 67||    ||    ||    ||    ||    
|- 
|2008-2009 ||Traktor Tcheliabinsk ||KHL|| 10|| 0|| 0|| 0|| 16|| || || || ||

| 136|| 2|| 8|| 10|| 137||    ||    ||    ||    ||

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1977
Joueur kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Champion de la Coupe Stanley
Naissance à Pavlodar
Naissance en RSS kazakhe
Défenseur de hockey sur glace